Gaz je lahko:
 Gaz, otoček pri Brionih
 Gaz, znamka avtomobilov
 Gaz, ozka pot v snegu
 Gaz, ugrez ladje